Чермеђешти има више значења:

 Чермеђешти (Песчана), насеље у округу Валча у Румунији
 Чермеђешти (Ладешти), насеље у округу Валча у Румунији